Júlio de Castilhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Júlio de Castilhos (ort), Rio Grande do Sul, 
 Júlio de Castilhos (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar